Heintz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Heintz (1908–1981), römisch-katholischer Theologe, bischöflicher Geheimsekretär und Domkapitular
 Bettina Heintz (* 1949), Schweizer Soziologin
 Carl Friedrich Heintz (1802–1868), bayerischer Politiker
 Christian Heintz (1705/06; † nach 1752), deutscher Maler
 Daniel Heintz der Ältere (* ~1530–35; † 1596), Bauingenieur und Architekt der Gotik und der Renaissance
 Dominique Heintz (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Eckard Heintz (* 1935), deutscher Kulturmanager 
 Eduard Heintz (1881–1974), deutscher Betriebsratsvorsitzender
 Emma Heintz (1888–1947), deutsche Wohlfahrtseinrichtungs-Gründerin
 Friedrich Leopold von Heintz (1790–1875), sächsischer Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Georg Heintz (1644–1683), deutscher Rechtswissenschaftler
 Georg Anton Heintz (1698–1759), mährischer Bildhauer des Barock
 Georges Heintz (* 1938), deutscher Orgelbauer
 Heinrich Wilhelm Heintz (Wilhelm Heinrich Heintz; 1817–1880), deutscher Chemiker
 Henri Heintz (* 1946), französischer Radrennfahrer
 Joachim Heintz (* 1961), deutscher Komponist
 Josef Heintz (1928–1993), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD), MdL Saarland 
 Joseph Heintz der Ältere (1564–1609), Schweizer Maler
 Joseph-Jean Heintz (1886–1958), französischer Geistlicher, Bischof von Metz
 Karin Heintz (* 1936), deutsche Präsidentin der Deutsch-Französischen Gesellschaft für München und Oberbayern 
 Karl Heintz (1897–1978), Soldat der Bayerischen Armee im Ersten Weltkrieg
 Matthäus Heintz, deutscher Kompaßmacher im 17. Jahrhundert
 Peter Heintz (1920–1983), Schweizer Soziologe
 Philip Heintz (* 1991), deutscher Schwimmer
 Philipp Heintz (1809–1893), bayerischer Jurist und Abgeordneter
 Philipp Casimir Heintz (1771–1835), bayerischer Geistlicher und Historiker
 Saskia Heintz (* 1966), deutsche Verlagsleiterin, Herausgeberin und Übersetzerin
 Tobias Heintz (* 1998), norwegischer Fußballspieler
 Victor Heintz (1876–1968), US-amerikanischer Politiker
 Walter Heintz (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Heinrich Heintz (1817–1880), deutscher Chemiker, siehe Heinrich Wilhelm Heintz
 Wilhelm Heintz (1888–1966), deutscher Garten- und Landschaftsplaner
 Wulff-Dieter Heintz (1930–2006), deutscher Astronom
 Zacharias Heintz (1611–1669), französischer Maler und Graphiker

Sonstiges:
 Heintz Peak, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Heinz (Begriffsklärung)
 Heins